

Geografia 
 Vero – comune della Corsica
 Vero – fiume dell'Aragona

Musica 
 Vero – album di Gué Pequeno del 2015
 Vero – singolo dei Gemelli DiVersi del 2022

Persone 
 Vero – senatore romano
 Vero – gladiatore romano

Altro
 Vero – periodico italiano
 Vero – canale televisivo italiano
 Vero – notizia o affermazione logica che corrisponde alla realtà, alla verità, in contrapposizione con falso; sinonimo di verità in filosofia ed epistemologia
 Vero – nome proprio di persona italiano maschile
 Vero – cognome italiano

Altri progetti